Robert Marty ist der Name folgender Personen:

*Robert Marty (Politiker), Schweizer Politiker (FDP)
Robert François Raymond Marty (* 1936), französischer Informatiker und Kommunikationswissenschaftler